ASUS PadFone 2 — смартфон, разработанный компанией ASUS. Работает под управлением ОС Android 4.1. Может монтироваться внутри дока-таблета, превращаясь в планшет. Док-станция увеличивает функциональность устройства и ёмкость аккумулятора.

Описание 
Доступны чёрный и белый варианты.

Корпус ASUS Padfone 2 имеет клиновидную форму, в нижней части его толщина чуть меньше, чем сверху. Подчёркивается это металлической вставкой, проходящей по всему периметру и создающей иллюзию тонкости. На правой грани расположены металлические кнопки включения и сдвоенная кнопка регулировки громкости. На верхнем торце — 3,5 мм разъем и крышка отсека карты micro SIM, которую можно открыть с помощью специальной скрепки. На нижнем торце находятся микрофон, разъем micro USB и специальные коннекторы для док-станции. На задней части аппарата расположена 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, а также динамик. Практически всю лицевую сторону занимает дисплей с диагональю 4,7 дюйма. Так же на лицевой стороне расположены фронтальная камера, речевой динамик, датчики приближения и освещённости и три сенсорные клавиши — «Назад», «Домой» и «Приложения».

Лицевая сторона док-станции снабжена 10,1-дюймовым экраном и фронтальной камерой. На левой грани расположена сдвоенная кнопка регулировки громкости, на верхней — клавиша питания. Снизу находится порт microUSB. На задней панели имеется стерео динамик, микрофон и специальная ниша, куда вертикально вставляется смартфон.

Технические данные

Аппаратное обеспечение 
Смартфон построен на базе чипа SoC Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4, где за основные вычисления отвечает четырёхъядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц (ARMv7 Krait). В обработке графики принимает участие видеоускоритель Adreno 320. Объём оперативной памяти 2 ГБ. В версии аппарата для России имеется 64 ГБ флеш-памяти (под нужды пользователя доступно около 54 ГБ). Так же имеются версии с 16 и 32 ГБ памяти.

Док станция не способна работать без установленного смартфона. Для работы FM-радио необходимо подключение наушников.

Программное обеспечение 
Операционной системой является Android 4.1 «Jelly Bean» с немодифицированным пользовательским интерфейсом (первые экземпляры были выпущены с ОС Android 4.0 «Ice Cream Sandwich», но практически сразу были обновлены). Запланировано обновление до Android 4.4 к концу 2 квартала 2014 года. Новая версия ПО будет поставляться с пользовательским интерфейсом ZenUI.

Аппарат поставляется с заблокированным загрузчиком, что делает невозможным установку сторонних прошивок. Производитель предоставляет утилиту разблокировки, однако разблокировка загрузчика аннулирует гарантию.

Комплектация 
 Смартфон PadFone 2;
 Док-станция PadFone Station;
 Зарядное устройство 100-240В 50-60Гц;
 Кабель USB-micro USB;
 Скрепка для извлечения micro SIM-карты;
 Тканевый чехол для PadFone Station;
 Тряпочка для протирания экрана;
 Наушники-вкладыши с микрофоном и однокнопочным пультом для принятия/отклонения вызова;
 Документация и гарантийный талон.

Продажи 
По сведениям DigiTimes, по состоянию на 1 февраля 2013 года, Padfone 2 продан в количестве приблизительно 1 млн штук.

Примечания

Ссылки 
 Описание модели на сайте производителя
 Mobile-review.com Обзор смартфона Asus Padfone 2
 Обзор ASUS PadFone 2: лучший трансформер / Hi-Tech.Mail.Ru
 Habrahabr.ru Видеообзор Asus PadFone 2

Смартфоны ASUS
Устройства на базе Android
Интернет-планшеты